Ben Hardy – brytyjski aktor
 Benjamin Hardy – australijski siatkarz